Helvius ist der Gentilname oder das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Helvius Cat(…), römischer Toreut
 Marcus Accenna Helvius Agrippa, römischer Offizier
 Sextus Helvius, römischer Toreut